Der Dreiband-Weltcup 2009/5 war das fünfte und damit letzte UMB/CEB-Weltcupturnier im 23. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 6. bis zum 12. Dezember 2009 im ägyptischen Taucherparadies Hurghada statt. Es war das siebte Weltcup-Turnier seit 1994 in Ägypten.

Geschichte 
Zum zweiten Mal nach 2005 konnte sich der belgische Allrounder Frédéric Caudron den Gesamtweltcup-Sieg sichern. Sein Sieg in der ersten Runde gegen den mehrfachen Junioren-Weltmeister Kim Haeng-jik reichte ihm bereits, um in der Punktewertung uneinholbar in Führung zu gehen. Erstmals gelang es in Hurghada zwei Akteuren, in einem Turnier einen Satz in einer Aufnahme zu beenden. Dem Koreaner Kim Kyung-roul gelang dieses Kunststück im Achtelfinale gegen Tayfun Taşdemir und Daniel Sánchez gegen seinen Landsmann Ricardo Garcia Alarcon. Für die Überraschung des Turniers sorgte der Belgier Jozef Philipoom. In seinen fünf Partien musste er vier Mal in den fünften Satz. So auch im Finale, hier lag er mit 1:2 Sätzen im Rückstand. Mit großer kämpferischer Leistung rang er Torbjörn Blomdahl mit 3:2 Sätzen aber noch nieder. Es war sein erster Weltcup-Sieg.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Hurghada wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

In den Qualifikationsrunden wurde auf zwei Gewinnsätze zu je 15 Punkten im Round-Robin-Modus gespielt. Alle Spiele wurden mit Nachstoß gespielt. Die Shot-Clock wurde auf 50 Sekunden je Stoß gesetzt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste waren an Position 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Dick Jaspers
  Daniel Sánchez
  Torbjörn Blomdahl
  Frédéric Caudron
  Marco Zanetti
  Martin Horn
  Kim Kyung-roul
  Eddy Merckx
  Jérémy Bury
  Roland Forthomme
  Nikos Polychronopoulos
  Jozef Philipoom

Wildcardspieler:

 2× Organisierender Verband:  Sameh Sidhom,  Ihab El Messery
 1× CEB:  Dion Nelin
 2× CPB:  Hugo Patiño,  Ramon Rodriguez
 2× ACBC:  Choi Sung-won,  Ryūji Umeda
 1× UMB:  Tayfun Taşdemir

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Gesamtsieger Weltcup 2009 

Anmerkung: Bei Punktegleichheit zählt die beste Platzierung im Weltcupjahr.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2009/1
 Dreiband-Weltcup 2009/2
 Dreiband-Weltcup 2009/3
 Dreiband-Weltcup 2009/4

2009 5
Karambolageveranstaltung 2009
Billardturnier in Hurghada